Дискография «The Killers», американской рок-группы из Лас-Вегаса, состоит из 4-х студийных альбомов, 2-х сборников и 19-ти синглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Прочие песни в чартах

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания 

Killers